Le championnat du monde de squash féminin 2012 se déroule à Grand Cayman dans les Îles Caïmans du 16 décembre au 21 décembre 2012. Nicol David gagne son  titre de championne du monde en battant Laura Massaro en finale.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points et les prix sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 2012
 Saison 2012 de la WSA

Liens externes 

2012
Squash féminin
Squash féminin 2012
Compétition de squash aux îles Caïmans
Monde féminin 2012
Monde féminin
Sport au Royaume-Uni en 2012
2012 aux îles Caïmans
Sport en décembre 2012